

Televisione 
 Channel 3 – emittente televisiva algerina
 Channel 3 – emittente televisiva bulgara
 Channel 3 – emittente televisiva iraniana
 Channel 3 – emittente televisiva thailandese
 Channel 3 Family – emittente televisiva thailandese
 Channel 3 – Rosario – emittente televisiva argentina

Musica 
 Channel 3 – gruppo musicale punk californiano